Pietro Capuano ist der Name folgender Personen:

* Pietro Capuano (der Ältere; † 1214), italienischer Kardinalpriester von San Marcello, siehe Petrus Capuanus
 Pietro Capuano (Kardinal) († 1242), italienischer Theologe, Philosoph und Kardinal
 Pietro Capuano (Erzbischof), Erzbischof von Amalfi